President’s Cup steht für folgende Sportveranstaltungen und Pokale:

 AFC President’s Cup, internationales Fußballturnier in Asien
 President’s Cup (Kenia), kenianischer Fußball-Pokalbewerb
 President’s Cup, Tennisturnier in Astana ab 2007, siehe ATP Challenger Astana
 President’s Cup, Tennisturnier in Taschkent von 1997 bis 2002, siehe ATP Taschkent
 President’s Cup, Meisterschaft in der kanadischen Juniorenliga QMJHL, siehe Coupe du Président
 President’s Cup, früherer Name des Ed Chynoweth Cup, Meisterschaft in der kanadischen Juniorenliga WHL
 President’s Cup, Pokal der Western Professional Hockey League, Vereinigte Staaten
 President’s Cup, seit 2014 Bezeichnung für den Irischen Fußball-Supercup
 President’s Cup, früherer Name des Korea Cup,  internationales Fußballturnier in Südkorea

Siehe auch: 
 Presidents Cup, Mannschaftswettbewerb für Golfer